Macroplata és un gènere representat per una única espècie de pliosaure romaleosàurid que va viure en el Juràssic inferior.

Pliosauroïdeus